El término Varaha puede significar varias cosas:

 Varaja (‘jabalí’), tercer avatar del dios hinduista Visnú.
 Varaja-purana (primer milenio d. C.), texto sagrado hinduista que cuenta la historia de la encarnación Varaja.
 Varaja Mijira (505-587) fue un astrónomo y matemático hinduista que vivió en Ujjain (India).
 Varaja, la moneda de curso legal del antiguo Imperio vijayanagara (1336-1646).